Newrokop steht für:

 Newrokop, früherer Name der Stadt Goze Deltschew in Südwest-Bulgarien, siehe Goze Deltschew (Stadt)
 Diözese Newrokop, eine Diözese der bulgarisch-orthodoxen Kirche
 Boris von Newrokop (Wangel Simow Rasumow; 1888–1948), bulgarischer orthodoxer Geistlicher
 Pimen von Newrokop (1906–1999), bulgarischer orthodoxer Geistlicher
 Nathanail von Newrokop (1952–2013), bulgarischer orthodoxer Geistlicher